Demografia Gujany Francuskiej – według danych INSEE, ludność Gujany Francuskiej wynosi 244 118 tys.(2013). 44% populacji to osoby w wieku poniżej 20 lat; 1,7% to osoby w wieku 75 lat lub powyżej.

Według danych z 1 stycznia 2010 roku, 64,5% populacji stanowi ludność narodowości francuskiej oraz Surinamczycy (13,8% ogółu ludności), Haitańczycy (8,8%) i Brazylijczycy (8,7), Gujańczycy (1,7%), Kolumbijczycy (1,0%), Chińczycy (0,5%), Dominikańczycy (0,4%) i Peruwiańczycy (0,2%).

Statystyka urodzeń i zgonów 

Całkowity współczynnik urodzeń w Gujanie Francuskiej jest wysoki, znacznie wyższy niż we Francji, i wyższy niż średnia francuskich departamentów zamorskich.

Struktura ludności 
Źródło

Współczynnik umieralności niemowląt 
Śmiertelność noworodków w Gujanie Francuskiej jest wyższa niż we Francji:
 2007-2009: 12,0
 2008-2010: 11,6
 2009-2011: 10,1

Długość życia 
Po urodzeniu, oczekiwana długość życia wynosi 76,2 roku dla mężczyzn i 82,8 roku dla kobiet (dane za 2011 rok).

Grupy etniczne 

Największą grupę etniczną stanowią Kreole. Ich liczbę szacuje się na około 30%–50% (lub 60-70% całkowitej liczby ludności, w zależności od tego, czy haitańska społeczność jest zaliczana do tej grupy). Około 14% ludności pochodzi z Europy, w większości pochodzenia francuskiego oraz m.in. pochodzenia holenderskiego, brytyjskiego, hiszpańskiego i portugalskiego.

Trzecia grupę stanowią Azjaci, głównie Chińczycy (około 3-4%, głównie z prowincji Zhejiang w Chinach i z Hongkongu) i Hmong z Laosu (1-2%) oraz Libańczycy i Wietnamczycy.

Kolejną grupę stanowi ludność zamieszkująca tereny dżungli: Маroni (grupy Saramaca, Aucan (obie te grupy żyją również w Surinamie), Boni) i Indianie.
Około 3%-4% populacji stanowią Arawakowie, Karaibowie, Emerillon (teraz nazywani Teko), Galibi (teraz nazywani Kaliña), Palikur, Wayampi i Wayana.

Języki 
Językiem urzędowym jest francuski. Drugim najbardziej popularnym językiem jest Kreolski oraz m.in. Arawak, Karibi, tupi-guarani (Teko i Wayampi), Hakka i język jawajski.

Religia 
Dominującą religią w Gujanie Francuskiej jest katolicyzm. Maroni i Indianie zachowali swoje własne religie.

Przypisy 

 Gujana Francuska
Geografia Gujany Francuskiej
Gujana Francuska